Cosmin Popescu poate fi:
 Cosmin Alin Popescu, inginer, profesor universitar, rector
 Mihai Cosmin Popescu, redactor de televiziune român
 Cosmin Mihai Popescu, deputat în Parlamentul României în mandatul 2008-2012